Холалпан има више значења:

 Општина Холалпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Холалпан (Холалпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику